Malfelis (Малфелис — „зла мачка”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Oxyaeninae унутар изумрле породице Oxyaenidae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Malfelis badwaterensis је била велики копнени алфа предатор који је достизао дужину од 2 m (укључујући и дужину репа) и кретао се плантиградно. Ова врста је имала робусно тијело са кратким ногама, дуги реп и робусну лобању.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Malfelis.

Временска распрострањенст рода Malfelis унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Oxyaeninae

Напомене

Референце 

Oxyaenidae
Изумрли сисари Северне Америке